Krasice bezeichnet mehrere Ortschaften

 Krasice, Ortschaft der Gmina Mstów, Powiat Częstochowski, Polen
 Krasice, Ortschaft der Gmina Krasiczyn, Powiat Przemyski, Polen
 Krasice (Prostějov), Ortsteil von Prostějov, Okres Prostějov, Tschechien